Spoorlijn 283 - spoorlijn in België
 Buslijn 283 (Rotterdam) - buslijn in Nederland
 Buslijn 283 (De Lijn) - buslijn in België
 Buslijn 283 (metrostation Opéra - Aéroport de Paris-Charles de Gaulle) - zie Roissybus
 Buslijn 283 (Station Denfert-Rochereau - Aéroport de Paris-Orly) - zie Orlybus